Датуев, Абдуразак Алибекович (9 мая 1909 — 9 марта 1979) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Полный кавалер Ордена Славы. По национальности Кумык.

Биография 
Родился кумыкской семье в селе Карланюрт Хасавюртовского округа Терской области (ныне Хасавюртовский район Республики Дагестан). Образование начальное, трудовую деятельность начал в колхозе. В Красной Армии и в боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. 31 мая 1944 году награждён первым Орденом боевой Славы 3-степени, а 7 сентября 1944 году награждён Орденом 2-степени. После демобилизации в 1945 году возвращается на родину. Работал в совхозе "Юбилейный". За все подвиги совершённые им в Великую Отечественную, был награждён Орденом Славы 1-степени 26 декабря 1967 году. Умер 9 марта 1979 году.

Память 
В честь Абдуразака Датуева в городе Хасавюрт названа улица..

Примечания

Литература 
 
 www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0003/141e913d.shtml

Полные кавалеры ордена Славы